

Géographie 
 La Moskova est une rivière de Russie et un affluent de l'Oka, donc un sous-affluent de la Volga. La Moskova traverse Moscou.

Histoire 
 La bataille de la Moskova du  fut la principale confrontation de la campagne de Russie pendant les guerres napoléoniennes où les forces sous Napoléon I obtinrent une victoire sur l'armée commandée par Alexandre I près du village de Borodino (et de la ville de Mojaïsk).

Autres 
 Marque de sous-vêtements créée en 2009 par 3 surfeurs dont Jérémy Florès.
 La graphie Moscova peut également faire référence à Moscova : une station du métro de Milan.